Seumantok (Pantai Ceuremen), een plaats in Indonesië
Seumantok (Sampoiniet), een plaats in Indonesië
Seumantok (Woyla), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing